Bruggeman ist der Familienname folgender Personen:

 Annefleur Bruggeman (* 1997), niederländische Handballspielerin
 Dirk Anton George Bruggeman (1888–1945), niederländischer Physiker
 Molly Bruggeman (* 1992), US-amerikanische Ruderin
 Prosper Bruggeman (1870–1939), belgischer Ruderer
 Richard Bruggeman (* 1947), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Brüggemann
 Brugman
 Brügmann